Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 147001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 22 listopada 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

147001-147100

147101-147200

147201-147300

147301-147400

147401-147500

147501-147600

147601-147700

147701-147800

147801-147900

147901-148000

Przypisy 

Lista planetoid 147001-148000